Ariston är ett släkte av spindlar. Ariston ingår i familjen krusnätsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Krusnätsspindlar
Ariston